Creu Roja Alemanya (del nom en alemany Deutsches Rotes Kreuz), societat nacional alemanya de la Creu Roja
 Deutscher Rottweiler-Klub, club alemany de criadors de gossos de raça rottweiler